Lunin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Lunin (* 1999), ukrainischer Fußballspieler
 Hanno Lunin (* 1934), deutscher Regisseur und Schriftsteller
 Michail Sergejewitsch Lunin (1787–1845), russischer Publizist und Oppositioneller
 Nikolai Iwanowitsch Lunin (1854–1937), russischer Arzt und Chemiker
 Stanislaw Lunin (1993–2021), kasachischer Fußballspieler
 Vincent Lunin (* 1925), Schweizer Psychologe